Пиллаи () или Пиллай () — фамилия, которая встречается у малаяламских и тамильских народов Индии и Шри-Ланки. Известные носители:

 Пиллай, Ариранга (род. 1945) — исполняющий обязанности президента Маврикия (2002).
 Пиллаи, Девасахайам (1712—1752) — индийский католический святой, мученик.
 Пиллаи, Раджеш (1974—2016) — индийский кинорежиссёр.

См. также 
 Локачарья, Пиллаи (1205—1311) — крупнейший учитель шри-вайшнавизма.